Schottel steht für:
 Schottel (Unternehmen), deutscher Hersteller von Antriebsanlagen
 eine Form des Familiennamens von Justus Georg Schottel (latinisiert: Justus-Georgius Schottelius)
 Auf der Schottel, eine Rhein-Untiefe bei Kilometer 576,5, siehe Untiefen des Rheins #Die bekanntesten Untiefen

Siehe auch:
 Schottel-Ruderpropeller (Antriebslösung für Wasserfahrzeuge)
 Schotel